Даниэ́ль Эрна́ндес: Эрнандес, Дани (род. 1985) — венесуэльский футболист.
 Эрнандес, Даниэль (род. 1976) — американский футболист.
 Эрнандес, Даниэль (род. 1996) — американский рэппер, более известный как 6ix9ine.
 Эрнандес Морильо, Даниэль (1856—1932) — перуанский художник.